Сезон 2016/2017 годов стал для ФК «Осасуна» 96-м в её истории.

Команда 2016/17

Состав команды 
 Список игроков, основного состава футбольного клуба «Осасуна» в сезоне 2016/2017 годов.

Чемпионат Испании 2016/17 
Основная статья: Чемпионат Испании по футболу 2016/2017

Кубок Испании

1/16 финала

1/8 финала

Примечания 

2016/2017
Осасуна